Альсамора () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Альсамора, Мигель (род. 1974) — испанский велогонщик.
 Альсамора, Эрнан (1927—2018) — перуанский легкоатлет.